Glay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Doubs.
 Glay – japoński zespół rockowy pochodzący z Hakodate, Hokkaido utworzony w 1988 roku.
 Glay – jedenasty album japońskiego zespołu Glay wydany 13 października 2010 roku.